

Onomastica 
 Roger – variante del nome proprio di persona italiano maschile Ruggero

Persone 
 Roger (Roger Junio Rodrigues Ferreira) – calciatore brasiliano 

 Aldus Roger (1916-1999) – fisarmonicista statunitense
 Brice Roger (1990) – sciatore alpino francese
 Dimitri Leslie Roger, noto con lo pseudonimo di Rich The Kid (1992) – rapper statunitense
 Édouard Roger-Vasselin (1983) – tennista francese
 Elena Roger (1974) – attrice e cantante argentina
 Estienne Roger (1665 o 1666-1722) – editore e tipografo francese
 Marie Soldat-Röger (1863-1955) – violinista e insegnante austriaca
 Michel Roger (1949) – funzionario francese
 Noëlle Roger, pseudonimo di Hélène Dufour (1874-1953) – scrittrice svizzera
 Roger de Montreuil (X Secolo-957) – nobile francese e abate laico di Saint-Riquier
 Roger de Pins (...–1365) – Gran Maestro dell'Ordine degli Ospitalieri
 Ugo Roger, in lingua francese Hugues Roger, detto "il cardinale di Tulle" (1293-1363) – cardinale francese

Personaggi immaginari 
 Roger – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Roger – personaggio della sitcom animata American Dad!
 Roger – personaggio del fumetto Hellboy
 Gol D. Roger – personaggio del manga e anime One Piece

Altro 
 Pol Roger – produttore francese di champagne
 Prix Roger-Nimier – premio letterario francese
 Roger – istruzione di procedura nelle trasmissioni radiotelefoniche

Pagine correlate 
 Pierre Roger
 Rodger